Dieser Artikel behandelt die 2. Unihockey-Bundesliga 2007/08.

Teilnehmende Mannschaften 

Teilnehmer Staffel Ost
 Red Devils Wernigerode (Absteiger aus der 1. Bundesliga)
 USV Halle
 SV Grimma 1919
 UHC Elster
 Unihockey Igels Dresden
 SV 1887 Schlotheim
 TSG Quedlinburg
 USV TU Dresden
 Concordia 08 Harzgerode

Teilnehmer Staffel West
 TSV Neuwittenbek (Aufsteiger)
 ESV Ingolstadt (Aufsteiger)
 TB Uphusen Vikings (Aufsteiger)
 SG Seebergen-Vahrenwald (Aufsteiger)
 United Lakers Konstanz (Aufsteiger)
 Wyker TB (Aufsteiger)

Hauptrunde 

Modus

Erstmals gab es 2 Staffeln, Ost und West, mit der die 2. Bundesliga gestartet wurde. Die Hauptrunde wurde in einer Einfachrunde (Hin- und Rückspiel) ausgespielt, somit hatte jedes Team diese Saison nur noch 16 Spiele zu absolvieren. Danach spielten die zwei besten Teams jeder Staffel in den Playoffs um die Teilnahme an der Relegation zum Aufstieg in die Bundesliga. Der Letztplatzierte stieg direkt in die Regionalliga ab.

Staffel Ost

Staffel West

Playoffs 
An den Playoffs, welche im Überkreuzmodus ausgetragen wurden, nahmen nun auch die beiden Teams der Staffel West teil. Die Spiele wurden nach dem Modus Best-of-Three ausgetragen. Die beiden Finalisten der Playoffs sind zum Aufstieg in die erste Bundesliga berechtigt.

Nach Abschluss der Playoffs nahmen, weder der TSV Neuwittenbek noch der SV Grimma 1919, sein Aufstiegsrecht wahr. Beide Teams starteten somit in der folgenden Saison erneut in der 2. Bundesliga.

Quellen 
 

Unihockey 2007
Unihockey 2008

Bundesliga #2 2007